Kando steht für:

 Kando, Gemeinde und Departement in Burkina Faso

Kandó ist der Familienname folgender Personen:

 Ata Kandó (1913–2017), ungarisch-niederländische Fotografin
 Kálmán Kandó (1869–1931), ungarischer Ingenieur, Erfinder und Eisenbahnpionier

Siehe auch:
 Cando
 Kandou